

Cinema
La casa del terrore (Something Always Happens) – film del 1928 diretto da Frank Tuttle
La casa del terrore (Sherlock Holmes and the House of Fear) – film del 1945 diretto da Roy William Neill 
La casa del terrore (Taste of Fear) – film del 1961 diretto da Seth Holt
 La casa del terrore (Haunt) – film del 2019 diretto da Scott Beck e Bryan Woods

Letteratura
La casa del terrore (Armed with a New Terror) – romanzo di Theodora Du Bois (1936)